est un vaste camp de réfugiés au Darfour ;
 Kalma est le nom de scène du bassiste Niko Hurme ;
 Kalma est une déesse de la mythologie Finno-ougrienne,
 Le théâtre Kalma est un théâtre situé en Corée du Nord.